Verrazzano steht für:

Geografische Objekte
 Verrazzano-Narrows Bridge, Hängebrücke in New York
 Castello di Verrazzano, mittelalterliche Burg in der Nähe von Greve im Chianti

 Namensträger
 Giovanni da Verrazzano (1485–1528), italienischer Seefahrer und Entdecker
 Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano (1895–1958), italienischer Politiker, Faschist, Unternehmer und Kriegsheld